Шушица () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Брезніца-Окол.
 Шушица () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Грозешть.